Ljubomir je lahko:
 Ljubomir, ime
 Ljubomir, Trebinje (Bosna in Hercegovina)